Plaatsen in de Verenigde Staten:
Middle River (Maryland)
Middle River (Minnesota)

Rivier in de Verenigde Staten:
Middle River (rivier, Maryland)